Halkett est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme

Famille noble écossaise 
 Sir Peter Halkett, 1st Baronet (c. 1660-1746) ;
  (1695-1755) ;
 Sir Peter Halkett, 3rd Baronet (?-1792) ;
 Sir John Halkett, 4th Baronet (1720-1793) ;
 Sir Charles Halkett, 5th Baronet (1764-1837) ;
  (1765-1839)
  (1805-1847), fils de Sir Peter Halkett, 6th Baronet ;
 Sir Peter Arthur Halkett, 8th Baronet (1834-1904).

Autres personnalités 
  (1881-1917), footballeur écossais ;
 Anne Halkett (1623-1699), écrivaine religieuse et autobiographe anglaise ;
 Colin Halkett (1774-1856), militaire britannique ;
 Craig Halkett (1995-), footballeur écossais ;
  (1768-1852), gouverneur des Bahamas et de Tobago ;
 , footballeur écossais ;
  (1783-1863), soldat britannique.

Technique 
 Bateau Halkett, deux types de bateaux légers et pneumatiques conçus par l’anglais Peter Halkett dans les années 1840.

Patronyme anglais